Бетвилер може да се односи на:

 Бетвилер (Доња Рајна), насељено место у Француској, у департману Доња Рајна
 Бетвилер (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел